Negrescu ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandru Negrescu, rumänischer Fußballspieler
 Victor Negrescu (* 1985), rumänischer Politiker